Sarov (Rusland), een stad in het oblast Nizjni Novgorod te Rusland
 SAROV, de afkorting van de Socialistische Arbeiders Radio-Omroep voor Vlaanderen
 Moeder Sarov, een kinderprogramma met Everina Borst op bovengenoemde radio-omroep